Червинская — славянская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Червинская, Лидия Давыдовна (1907—1988) — русская поэтесса «первой волны» эмиграции.
 Червинская, Наталия Михайловна (род. 1944) — советский мультипликатор, режиссёр и сценарист.